Тамара Мелло (, род. , Ориндж, Южная Калифорния) — американская киноактриса.

Биография 
Родилась 22 февраля 1976 года.

Проживает в Лос-Анджелесе и продолжает сниматься на телевидении.

У актрисы французские и португальские корни.

Вегетарианка. В детстве хотела стать антропологом.

Фильмография

Ссылки 
 Описания фильмов
 
 Англоязычный фан-сайт Тамары Мелло

Актрисы США